

Cucina 
 Pizza – prodotto gastronomico salato consistente in un impasto solitamente a base di farina e acqua che viene spianato e condito con vari ingredienti come ad esempio pomodoro e mozzarella, e cotto al forno.
 Pizza napoletana
 Pizza al metro

 Pizza – termine alternativo, in alcune aree d'Italia, per indicare focacce o anche torte lievitate, dolci o salate. Ad esempio nell'Italia centrale vengono comunemente chiamati così alcuni prodotti da forno alti, salati o dolci che siano: ad esempio in Umbria è tipica la pizza di Pasqua al formaggio (torta salata con farina, uova, latte, parmigiano, pecorino, olio, strutto, lievito, sale e pepe) e la pizza di Pasqua dolce (farina, uova, zucchero, latte, olio, strutto, lievito, sale) 
Pizza di Pasqua

Altro 
 Giuseppe Pizza – politico italiano
 Pizza – DJ di Radio 105
 Pizza – termine cinematografico per indicare la scatola piatta circolare contenente un rotolo di pellicola.
 Pizza – singolo di Martin Garrix del 2017

Note

Pagine correlate 
 Pizza connection
 Pizza fritta